Die Scottish Football League Division Three wurde 1923/24 zum ersten Mal ausgetragen. Es war die erste von vorläufig drei Spielzeiten der Division Three als dritthöchste schottische Liga. Sie wurde 1926 eingestellt und erst 1946 in veränderter Form erneut eingerichtet.

In der Saison 1923/24 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Arthurlie aus dem Ort Barrhead, der sich dadurch zusammen mit dem Tabellenzweiten FC East Stirlingshire den Aufstieg in die Division Two-Saison 1924/25 sicherte.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Scottish Division Three 1923/24 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Fußballsaison 1923/24
1923 24